Prudence „Prue” Halliwell jest fikcyjną postacią z serialu Czarodziejki. Pojawiła się we wszystkich 66 odcinkach trzech pierwszych sezonów. Grała ją Shannen Doherty. W 2001 roku odeszła z serialu po swojej ekranowej śmierci.

Życie przed Czarodziejkami 

Prue urodziła się 28 października 1970 w San Francisco jako pierwsza córka Patricii Halliwell i Victora Bennetta. Od urodzenia dysponowała mocą telekinezy, odziedziczoną po babci, Penelopie Halliwell. 24 marca 1975 roku odwiedziła ją ona sama z przyszłości. Tego samego dnia jej matka zawarła pakt z czarownikiem Nicholasem, w wyniku którego Prue została pozbawiona mocy razem ze swoją siostrą Piper. Prue i Piper nie pamiętały tego zdarzenia i dowiedziały się o tym dopiero po wycieczce w przeszłość. 

W szkole średniej Prue była bardzo popularna. Znajdowała się na liście najlepszych uczennic, była przewodniczącą szkolnego samorządu i często się buntowała. Nie przeszkadzało jej to jednak w uczeniu się odpowiedzialności i opiekuńczości wobec swojej rodziny. Marzyła o zostaniu profesjonalnym fotografem, prawdopodobnie było to echem jej przeszłego życia w 1920 roku, gdy była jedną z ciotek swej babci, Penelopy. W wieku 21 lat spowodowała wypadek samochodowy i obwiniała się za zranienie Phoebe. 

W college’u Prue i Piper razem mieszkały w akademiku. Prue poważnie podchodziła do nauki historii sztuki, ale wciąż pozostawała popularna i  chodziła na randki z kapitanem drużyny piłkarskiej. Siostry pozostały w North Beach do 1997 roku, kiedy Penelopa zachorowała. Wróciły do San Francisco. Babcia zrobiła przed domem wnuczkom zdjęcie. Po odzyskaniu mocy, siostry na zdjęciu zbliżają się do siebie. Babcia chciała użyć mikstury, aby odebrać siostrom moc, wbrew życzeniu Patrici, jednak umarła, zanim zdążyła to zrobić.

Moce 
Prue na początku dysponowała mocą telekinezy - czyli przesuwania przedmiotów za pomocą myśli. W tym celu mrużyła jedynie oczy lub wykonywała ruch ręką. Jej moc była ograniczona wielkością lub wagą przedmiotu, jednak wciąż wzrastała. Kiedyś omyłkowo sklonowała siebie samą i jej moc uległa wtedy znacznemu wzrostowi. Umiejętności pomagały jej również w stosowaniu rozmaitych sztuk walki, na przykład aikido. Pomimo przepowiedni nie była jednak najpotężniejszą wiedźmą w swoim rodzie, dysponującą tą umiejętnością. Jedna z jej przodkiń, Briana Warren, wyrzuciła miecz demona Gabriela na setki mil. Prue podczas podróży dziesięć lat w przyszłość, jednym ruchem dłoni zdemolowała cały strych posiadłości. 

W drugim sezonie uzyskała moc projekcji astralnej - zdolności przebywania w dwóch miejscach jednocześnie. W postaci astralnej nie była jednak w stanie używać swoich pozostałych mocy. 

W odcinku „Primrose Empath” stoczyła pierwszą walkę z demonem bez użycia mocy telekinezy. Dokonała tego dzięki przypadkowo otrzymanej mocy empatii - odczuwania uczuć innych osób - którą opanowała. Udało jej się wtedy nawet kontrolować zarówno swoją formę astralną jak i prawdziwe ciało jednocześnie.

Życie pozamagiczne

Życie zawodowe 

Na samym początku Prue pracowała w Muzeum Historii Naturalnej w San Francisco, gdzie poznała Rogera, z którym później się zaręczyła. Kiedy ze sobą zerwali, Roger został jej szefem i przejął kolekcję, którą Prue sprowadziła do muzeum. Po tym zdarzeniu odeszła z pracy. Następnie zatrudniła się w Domu Handlowym Buckland's. Jej przełożonymi była tam para demonów podszywających się pod ludzi - Rex Buckland i Hannah Webster. Ich zadaniem było zniszczenie Czarodziejek. Kiedy zawiedli, Buckland's wpadło w poważne kłopoty finansowe. Prue w dużym stopniu przyczyniła się do wyciągnięcia Domu z  tarapatów. Kiedy jednak Buckland's posunęło się do sprzedaży fałszywego obrazu, uznała, że nie może tam dłużej pracować i odeszła. 

Kiedy dowiedziała się, że w poprzednim wcieleniu była uznanym fotografem, postanowiła powrócić do swojej pasji z dzieciństwa. Znalazła pracę w magazynie 415., gdzie została jednym z najlepszych fotografów.

Związki i sympatie 

Miłością życia Prue był policjant Andy Trudeau. Spotykali się ze sobą już w szkole średniej, a znali się do dzieciństwa. Ona i Piper wielokrotnie używały na nim swoich mocy, więc babcia musiała mu wciąż wymazywać pamięć. Ponownie spotkali się przypadkowo w szpitalu, gdzie Phoebe została przywieziona po wypadku na rowerze. Po kilku spotkaniach, sprzeczkach i ponownych spotkaniach, postanowili znów spróbować. Wszystko szło bardzo dobrze, do momentu, kiedy Andy został zamordowany przez demona Rodrigueza. Jako jeden z nielicznych poznał tajemnicę sióstr Halliwell. 

Po fatalnym końcu jej poprzedniego związku, Prue przez długi czas bała się zaangażować. Po jakimś czasie zaczęła spotykać się z kolegą z pracy, Jackiem Sheridanem. Uznała jednak, że ten związek nie ma przyszłości i zaczęła szukać kogoś, z kim ma więcej wspólnego i z kim mogłaby kiedyś założyć rodzinę. Był to jej ostatni długi związek aż do końca roli w serialu.

Prue przez bardzo długi czas nie mogła wybaczyć swojemu ojcu, że zostawił je same. Kiedy jednak w wyniku szczęśliwego zbiegu okoliczności ten uratował jej życie, postanowiła spróbować się z nim dogadać. Okazało się, że nie zostawił ich z własnej woli, ale kazała mu tak zrobić babcia. Siostry odnowiły swoje kontakty z ojcem, który od tej pory coraz częściej pojawiał się w jej życiu.

Rodzina

Śmierć

Okoliczności śmierci 

Prue zakończyła życie w odcinku „All Hell Breaks Loose”. Siostry walczyły w nim z demonem Shaxem. Udało mu się zabić Prue i Piper, jednak Phoebe wraz z Leo zdążyli je uleczyć. Najstarsze siostry wybiegły z domu, aby zniszczyć demona. Udało im się dokonać tego na środku pobliskiej ulicy. Nie wiedziały jednak, że całe zdarzenie nagrywane jest przez ekipę telewizyjną. Nie próżnuje ona ani chwili i ujawnia całemu światu sensacyjny materiał walki czarownic z demonem. Pod drzwiami posiadłości sióstr zbierają się całe tłumy żądnych sensacji reporterów i ludzi chcących dowiedzieć się więcej. Kiedy siostry dowiadują się, że pozornie unicestwiony Shax nadal żyje, udają się pod szpital, aby ostatecznie go unicestwić. Jednak znowu są nagrywane przez telewizję. Pod posiadłością, Piper zostaje postrzelona przez kobietę z tłumu. Prue odwozi ją do szpitala, mimo wszystko Piper jednak umiera. Leo nie słyszy wołania najstarszej siostry, gdyż wraz z Phoebe jest w podziemiu, próbując ocalić Cole’a. By uratować siostrę i odwrócić bieg zdarzeń Phoebe zwraca się do Tempusa - demona czasu - z prośbą o cofnięcie wskazówek zegara. Tempus cofnie czas tylko wtedy, kiedy Phoebe zmieni strony i osiądzie w podziemiu. Jako że jest to jedyna możliwość, by świat magii pozostał w tajemnicy przed śmiertelnikami i by przywrócić Piper do życia, Phoebe przystaje na warunek Tempusa. Czas zostaje cofnięty do chwili, w której Shax rzucił Piper i Prue przez ścianę. Tym razem jednak nie ma żadnej osoby, która mogłaby pomóc siostrom, ponieważ Phoebe i Leo są w podziemiu. Całość przynosi tragiczny koniec - Prue ostatecznie ginie.

Życie po śmierci 

Po śmierci Prue, w odcinku „Cat House”, we wspomnieniach, twarz Prue nigdy nie jest pokazana, widzimy jedynie jej plecy. Prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że Shannen Doherty nie zezwoliła na użycie swojego wizerunku. 

Nawet na wiele lat po jej odejściu, wspomnienie jej śmierci bardzo poruszało Piper i Phoebe, więc demony takie jak Barbas, bardzo często używały tego jako broni przeciwko nim. Piper bardzo często właśnie tym tłumaczyła ich porażki jako Czarodziejek. Autorzy serialu czasem sugerowali, że to właśnie Prue przekłada strony Księgi Cieni, jak inne duchy, aby pomóc siostrom. W finale siódmego sezonu nieznana siła zamknęła drzwi posiadłości Halliwellów, co bardzo często Prue robiła za życia przy pomocy telekinezy. Dzieci i wnuki Piper kontynuowały tę tradycję, również zamykając magicznie drzwi.

Konto zgonów 

Przez trzy serie Prue zginęła 3 razy. 

Postacie z serialu Czarodziejki